Boekovina, een landstreek in Oost-Europa
 Een Slowaakse gemeente:
 Bukovina (Slowakije)
 Een Tsjechische gemeente:
 Bukovina (okres Blansko)
 Bukovina nad Labem (okres Pardubice)
 Bukovina u Čisté (okres Semily)
 Bukovina u Přelouče (okres Pardubice)
 Horní Bukovina (okres Mladá Boleslav)
 Velká Bukovina (okres Děčín)